Сно́рри:
 Снорри Стурлусон — исландский писатель, автор «Младшей Эдды»
 Снорри Торфиннссон — исландский купец, сыгравший важную роль в христианизации страны.